In corpore sano – romanzo giallo storico di Danila Comastri Montanari del 1991
 In corpore sano – singolo di Konstrakta del 2022